Verordnung steht für:

 Verordnung, gesetzesähnliche Vorschrift, von einer Behörde der Exekutive erlassen
 Verordnung (Schweiz), generell-abstrakte Rechtsnorm
 Verordnung (EU), Rechtsakt im Rahmen der Europäischen Union
 Verordnung, ärztliche Verschreibung oder Anordnung einer Maßnahme, siehe Rezept (Medizin) #Arzneiverordnung

Siehe auch: